

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Podgórzyce – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Nowogród Bobrzański 
 Podgórzyce – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Góra Świętej Małgorzaty 
 Podgórzyce – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Warka